Владимир Солодов:* Солодов, Владимир Викторович (род. 1982) —  российский государственный деятель, губернатор Камчатского края с 2020 года.
 Солодов, Владимир Сергеевич (1936—1999) — советский хоккеист.